Бонос (Bonosus) може да се отнася за:

 Бонос († 281), римски узурпатор 3 век
 Флавий Бонос, консул 344 г. на Запада
 Св. Бонос от Трир († 373), епископ на Трир
 Бонос (епископ) или Боносианс (Bonosians), епископ на Сердика 4/5 век